Portmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Portmann (1897–1982), Schweizer Zoologe
 Adrian Portmann (* 1974), Schweizer Historiker, siehe Adrian von Arburg
 Andy Portmann (* 1966), Schweizer Sänger
 Anna-Lena Portmann (* 1985), deutsche Grasskiläuferin
 Beat Portmann (* 1976), Schweizer Schriftsteller
 Benno Portmann (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Edy Portmann (* 1976), Schweizer Informatiker
 Hans-Peter Portmann (* 1963), Schweizer Bankdirektor und Politiker (FDP)
 Hansruedi Portmann (1945/46–2008), Schweizer Automobilrennfahrer
 Heinrich Portmann (1905–1961), deutscher Priester, Kirchenrechtler und Schriftsteller
 Hugo Portmann (* 1959), Schweizer Bankräuber
 Johann Portmann (1595–1665), kurbrandenburgischer Hofrat und Diplomat
 Johann Gottlieb Portmann (1739–1798), deutscher Komponist

 Matthias Portmann (* 1976), Schweizer Comedian siehe Die Zwillinge (Comedy)
 Michael Portmann (* 1975), Schweizer Historiker
 Michel Portmann (1924–2016), französischer Mediziner
 Nicole Portmann (* 1985), Schweizer Grasskiläuferin
 Paul Portmann (1914–?), Schweizer Kunsthistoriker
 Paul R. Portmann-Tselikas (* 1947), österreichischer Germanist, Linguist und Hochschullehrer
 Peter Portmann (* 1971), Schweizer Politiker, Rechtsanwalt und Lehrer
 Plato Portmann (1920–2014), Schweizer Biochemiker
 Roland Portmann (* 1976), Schweizer Comedian siehe Die Zwillinge (Comedy)
 Stefan Portmann (* 1984), Schweizer Grasskiläufer
 Stephan Portmann (1933–2003), Schweizer Medienpädagoge und Publizist 
 Valérie Portmann (* 1958), Schweizer Pianistin und Jazzmanagerin
 Wolfgang Portmann (* 1955), Schweizer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Portman
 Porttmann